Even de Paros el Vell (en llatí Evenus, en grec Εὐηνός) va ser un poeta elegíac grec mencionat per Eratòstenes de qui diu que era poc notable, a diferència d'Even de Paros el Jove. Va escriure Ἐρωτικά, segons Artemidor d'Efes i Arrià. Aristòtil i Plutarc citen una línia de la seva poesia, però el vers es troba en una elegia de Teognis, i potser caldria considerar que tota l'elegia era d'Even. i es conserven també alguns versos hexàmetres. Va escriure un màxim de cinc dels epigrames que sota el nom Even apareixen a lAntologia grega. Per la poesia que escriu sembla que era posterior a Even de Paros el Jove, però de la indicació de Eratòstenes de què el jove era el més famós, se l'anomena el vell.

Referències 

Poetes elegíacs
Epigramatistes de l'Antologia grega
Persones de Paros de l'antiguitat
Poetes de l'antiga Grècia